Milford je lahko:
 Kim Milford, umetnica
 Jake Milford, hokejist
 Robin Milford, skladatelj
 Edward James Milford, general